О́кленд:

Нова Зеландія
 Окленд (Auckland) — найбільше місто Нової Зеландії, (регіон Окленд).
 Окленд — найчисельніший регіон Нової Зеландії.
 Окленд — субантарктичний архіпелаг Нової Зеландії
 Окленд — найбільший острів архіпелагу Окленд
 Окленд — півострів на півночі Нової Зеландії
 Окленд — найбільший аеропорт Нової Зеландії.
 Оклендські острови — субантарктичний архіпелаг Нової Зеландії.

Окленд — місто, штат Каліфорнія
 Окленд — місто, штат Флорида
 Окленд — місто, штат Іллінойс
 Окленд — місто, штат Айова
 Окленд — місто, штат Кентуккі
 Окленд — місто, штат Мен
 Окленд — місто, штат Меріленд
 Окленд — місто, штат Міссісіпі
 Окленд — місто, штат Міссурі
 Окленд — місто, штат Небраска
 Окленд — місто, штат Нью-Джерсі
 Окленд — місто, штат Оклахома
 Окленд — місто, штат Орегон
 Окленд — місто в окрузі Сасквегенна, штат Пенсільванія
 Окленд — місто, штат Теннессі
 Окленд — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Окленд — місто в окрузі Дуглас, штат Вісконсин
 Окленд — місто в окрузі Джефферсон, штат Вісконсин
 Окленд Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Окленд Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Окленд Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія
 Окленд — переписна місцевість, штат Мен
 Окленд — переписна місцевість в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Окленд — переписна місцевість в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Окленд — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Окленд (Oakland) — невключена територія у штаті Алабама.

Див. також 
 19620 Окленд — астероїд Головного поясу.